В одиночному розряді тенісного турніру Internazionali Femminili di Palermo 1994, який проходив в рамках Туру WTA 1994, Іріна Спирля здобула титул, у фіналі перемігши Бренду Шульц 6–4, 1–6, 7–6.

Сіяні гравчині 

 Бренда Шульц (фінал)
 Іріна Спирля (переможниця)
 Барбара Ріттнер (1-ше коло)
 Сандра Чеккіні (півфінал)

 Емануела Зардо (1-ше коло)
 Беате Райнштадлер (1-ше коло)
 Анна Смашнова (1-ше коло)
 Петра Ріттер (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

1994